Meleci d'Antioquia, patriarca d'Antioquia al segle IV
 Meleci d'Azimis, escriptor grec
 Meleci III de Constantinoble, patriarca de Constantinoble i patriarca Ecumènic de Constantinoble el 1845 
 Meleci IV Metaxakis, (Grècia, ? - Alexandria, 1935), Patriarca de Constantinoble del 1921 a 1923 
 Meleci de Licòpolis, bisbe cismàtic dels segles  i 
 Meleci de Mopsuètia, religiós grec seguidor incondicional de Nestori
 Meleci de Tiberiòpolis, escriptor grec